Swedish Open 2021, właśc. Nordea Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2021 z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 5–10 lipca 2021 roku w Båstad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Szwecji
Turnieje tenisowe WTA 125